Thomasdorf steht für:
 Thomasdorf (Gemeinde Kirchschlag), Ort in Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Österreich
 deutscher Name von Domanów, Ort im Powiat Kamiennogórski, Niederschlesien, Polen
 deutscher Name von Domašov, Ort in der Südmährischen Region, Tschechien
 deutscher Name von Domašov (Bělá pod Pradědem), Ort in Bělá pod Pradědem, Olmützer Region, Tschechien
 deutscher Name von Tomášov (Mikulášovice), Ort in Mikulášovice, Aussiger Region, Tschechien

Nieder-Thomasdorf steht für:
 deutscher Name von Dolní Domašov, Ort in Bělá pod Pradědem, Olmützer Region, Tschechien

Ober-Thomasdorf steht für:
 deutscher Name von Horní Domašov, Ort in Bělá pod Pradědem, Olmützer Region, Tschechien

Siehe auch:
 Thomsdorf